Ascalon bzw. Askalon ist eine Namensform von

 Ashkelon, antike und moderne Stadt im heutigen Israel
 des danach benannten Titularbistums der römisch-katholischen Kirche, Titularbistum Ascalon 
 der dortigen Schlacht von Askalon, die 1099 im Ersten Kreuzzug stattfand
 Ascalon, Ascalun, Scatanon, Ycastanon, Catonois, oder Kaerlyon im Roman Parzival von Wolfram von Eschenbach

sowie der Name
 des israelischen Bildhauers Maurice Ascalon (1913–2003)
 des israelischen Künstlers und Bildhauers David Ascalon (* 1945)
 des US-amerikanischen Industriedesigners Brad Ascalon (* 1977)

Es bezeichnet ferner 
 die Askalonzwiebel (Schalotte)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ascalon (Georgia), im Walker County
 Ascalon (Missouri), im St. Louis County